El término Regen puede referirse a:

Toponimia 
 Río Regen
 Distrito de Regen de Alemania
 Regen, ciudad de Alemania.
 Ratisbona o Regensburg.

Apellido 
 Ivan Regen
 Jacobo Regen